Коленсо:
 Коленсо, Джон Уильям (24 января 1817 — 20 июня 1883) — английский теолог и религиозный деятель, епископ южноафриканской провинции Натал.
 Коленсо, Уильям — британский и новозеландский ботаник, миколог, натуралист (естествоиспытатель), печатник, миссионер и политик.